Die 39. Tischtennis-Europameisterschaft sollte vom 15. bis 20. September 2020 im polnischen Warschau stattfinden. Wegen der COVID-19-Pandemie verschob die ETTU sie auf den 22. bis 27. Juni 2021.

Teilnehmer 
Jeder Verband konnte zwei Spieler und zwei Spielerinnen für den Mixed-Wettbewerb melden, außerdem pro Geschlecht vier Doppelspieler und, abhängig von der Platzierung bei der letzten Team-Europameisterschaft, zwei bis fünf Einzelspieler. In den Einzel- und Doppelwettbewerben konnten unterschiedliche Spieler gemeldet werden, gemischtnationale Doppel waren erlaubt.

Modus 
In den Einzelwettbewerben wurden 32 Spieler für das im K.-o.-System ausgespielte Hauptfeld gesetzt, die übrigen Spieler traten in einer Gruppenphase mit maximal vier Spielern pro Gruppe gegeneinander an, um die übrigen 32 Teilnehmer des Hauptfelds zu bestimmen.

In den Doppelwettbewerben wurden 16 Paare für das Hauptfeld gesetzt, die übrigen Doppel traten in einer K.-o.-Qualifikationsrunde gegeneinander an, um die übrigen 16 Teilnehmerpaarungen des Hauptfelds zu bestimmen.

Alle Einzel ab der Hauptrunde wurden im Best-of-7-Modus ausgespielt, alle Einzel in der Qualifikation und alle Doppel im Best-of-5-Modus.

Zeitplan 

 Farblegende

Medaillen

Männer

Männereinzel

Männerdoppel

Frauen

Fraueneinzel

Frauendoppel

Mixed

Sonstiges 
Die COVID-19-Pandemie sorgte nicht nur für eine Verschiebung des Turniers, sondern auch für kurzfristige Absagen. Nach mehreren Infektionsfällen verzichtete der spanische Verband auf die Teilnahme, Liam Pitchford musste sich in Quarantäne begeben, nachdem Passagiere eines von ihm genutzten Fluges positiv getestet worden waren.

Für die Individualwettbewerbe stellte der deutsche Verband mit vier Gold- und drei Silbermedaillen einen neuen EM-Rekord auf.

Literatur 
 Vorbericht in Zeitschrift tischtennis, 2021/6 Seite 15–17
 Ausführlicher Bericht in Zeitschrift tischtennis, 2021/7 Seite 6–21

Einzelnachweise 

Tischtennis-Europameisterschaft
Tischtennisveranstaltung 2021
Tischtenniswettbewerb in Polen
Sportveranstaltung in Warschau